Hollandia, een 17e-eeuws symbool voor de Zeven Provinciën, een vrouwfiguur vaak afgebeeld met een vrijheidshoed

Vernoemd

Plaatsen
 Jayapura (stad), eerder Hollandia geheten, een plaats in het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea
 Hollandia (afdeling), een van de zes afdelingen waarin Nederlands-Nieuw-Guinea was verdeeld

Schepen
 Hollandia (schip, 1742), een VOC-schip dat in 1742 in Amsterdam werd gebouwd
 Hollandia (vlaggenschip), een 17e-eeuws vlaggenschip van de Admiraliteit van Amsterdam
 Groot Hollandia (vlaggenschip), eveneens een 17e-eeuws vlaggenschip van de Admiraliteit van Amsterdam
 Hr.Ms. Hollandia (1939), een Nederlandse hulpmijnenveger

Sport
 Hollandia Victoria Combinatie, een voormalige Nederlandse amateurvoetbalclub uit Amersfoort
 HVV Hollandia, een voetbalclub uit Hoorn, NH
 VV Hollandia T, een voetbalclub uit Tuitjenhorn

Bedrijven
 Filmfabriek Hollandia, een Nederlandse filmstudio die actief was tussen 1912 en 1923
 Hollandia (staalbedrijf), een staalbouwbedrijf in Krimpen aan den IJssel
 Hollandia (matses), matsefabriek sinds 1933 uit Enschede
 Hollandia (zuivelconcern), 'Hollandsche Fabriek van melkproducten NV Hollandia' uit Vlaardingen
 Hollandia zijspan, een historische zijspanfabriek uit Oudenrijn
 Stijfselfabriek Hollandia, een stijfselfabriek in Nijmegen
 Uitgeverij Hollandia, drukkerij en uitgeverij uit Baarn

Overig
 Hollandia (Ankeveen), een windmolen in Ankeveen
 Hollandia (bier), een biermerk van Bavaria
 Hollandia (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie spinneruilen
 Hollandia Lovaniensis (1886), een studentenvereniging voor Nederlanders die studeren aan de Katholieke Universiteit Leuven
 Hollandia (tijdschrift), Een weekblad voor Nederlanders in den vreemde, een tijdschrift dat in Londen/'s-Gravenhage verscheen tussen 1897 en 1901
 Theatergroep Hollandia, opgegaan in ZT Hollandia, Nederlands toneelgezelschap